El término caridad puede hacer referencia, en esta enciclopedia, a:

 La caridad (virtud), una virtud teologal, según la Iglesia católica.
 La caridad bacteriana, un fenómeno biológico.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 La Caridad (Asturias), una parroquia del concejo de El Franco, en Asturias (Principado de Asturias, España).
 La Caridad (Tacoronte), una entidad de población en el municipio de Tacoronte, provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España).
 A Caridad, una entidad de población en el municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña (Galicia, España).
 Caridad (Monterrei), una entidad de población en el municipio de Monterrei, provincia de Orense (Galicia, España).
 Caridad (Honduras), una municipalidad en el departamento de Valle (Honduras).

Además, puede hacer referencia a:

 Caridad (nombre), un nombre de pila femenino de origen latino.
 Rogelio Caridad Pita (1874 o 1875-1936), un militar español.

Enlaces externos